Grzimek steht für:
 Grzimek (Film), einen Film über den Zoologen Bernhard Grzimek
 Grzimeks Tierleben, dreizehnbändige Tierenzyklopädie von Bernhard Grzimek

Grzimek ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Grzimek (1909–1987), deutscher Zoologe und Tierfilmer
 Günther Grzimek (Jurist) (1887–1980), deutscher Rechtsanwalt und Kunstsammler
 Günther Grzimek (Landschaftsarchitekt) (1915–1996), deutsche Landschaftsarchitekt
 Hildegard Grzimek (1911–1984; geborene Prüfer), deutsche Buchautorin
 Jana Grzimek (* 1964), deutsche Bildhauerin
 Jürgen Grzimek (* 1942), deutscher Schriftsteller
 Martin Grzimek (* 1950), deutscher Schriftsteller
 Michael Grzimek (1934–1959), deutscher Tierfilmer
 Sabina Grzimek (* 1942), deutscher Bildhauerin
 Tomas Grzimek (* 1948), deutscher Keramiker
 Waldemar Grzimek (1918–1984), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Bernhard-Grzimek-Allee
 Grzimek-Haus
 Das Tier – Grzimeks und Sielmanns internationale Zeitschrift für Tier, Mensch und Natur
 KfW-Bernhard-Grzimek-Preis